De periode 1431 t/m 1440 bevat 21 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
6 totale
8 ringvormige
0 hybride
7 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen